Брестовац је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 2027 становника.

До 1965. ово насеље је било седиште Општине Брестовац коју су чинила насељена места: Бабичко, Брејановце, Брестовац, Црковница (укључујућии данас самостално насељено место Ораовица код Црковнице), Чекмин, Чифлук Разгојнски (тада под званичним именом Чифлук), Доња Локошница (тада под званичним именом Доња Лакошница), Доње Бријање, Драшковац, Голема Њива, Горња Локошница (тада под званичним именом Горња Лакошница), Грданица, Каштавар, Кутлеш, Липовица, Међа, Печењевце, Разгојна, Смрдан и Шарлинце. После укидања општине подручје бивше општине је у целини ушло у састав општине Лесковац.

Овде се налази Железничка станица Брестовац.

Демографија 
У насељу Брестовац живи 1602 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 38,4 година (37,7 код мушкараца и 39,2 код жена). У насељу има 564 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,70.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Брестовац из ваздуха 2016. године

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији